Филип Джинджерич (; род. 23 марта 1946 года, , Индиана, США) — американский учёный. Область научных интересов: палеонтология позвоночных эпохи палеоцена—эоцена, ранние млекопитающие кайнозоя. Основные работы в области происхождения отдельных отрядов млекопитающих. Является признанным экспертом в области эволюции приматов и китообразных. Входил в группу экспертов по изучению скелета Darwinius masillae.
Доктор философии (1974), профессор Мичиганского университета, член Американского философского общества (2010).

Биография 

Джинджерич получил степень бакалавра искусств в Принстонском университете в 1968 году,  в Йельском университете в 1972 году, доктора философии в Йельском университете в 1974 году (все степени по специальности «геология»).

Именной профессор (Ermine Cowles Case Professor) палеонтологии, профессор геологических наук, биологии и антропологии, директор (с 1981)  Университета штата Мичиган.

Член Американской академии искусств и наук (2001).

Получил  Университета штата Мичиган в 1980 году, стипендию имени  и Альмы Шэдл () в  в 1973 году, и премию Чарлза Шухерта  в 1981 году.

Область исследований 
 Скорость эволюции
 Позднепалеоценовый термальный максимум
 Происхождение и ранняя эволюция китообразных
 Происхождение и ранняя эволюция приматов

Научные работы 
Библиография взята с личной страницы Филипа Джинджерича. Тексты по ссылкам, обозначенным «$$», находятся в платном доступе и как правило снабжены аннотацией. Тексты по остальным ссылкам — в свободном доступе.

Происхождение и эволюция китообразных 
 Gingerich, P. D. (1977) A small collection of fossil vertebrates from the middle Eocene Kuldana and Kohat formations of Punjab (Pakistan). Contributions from the Museum of Paleontology, University of Michigan, 24: 190—203.
 Gingerich, P. D., D. E. Russell, D. Sigogneau-Russell, J.-L. Hartenberger, S. M. I. Shah, M. Hassan, K. D. Rose, and R. H. Ardrey (1979)  Reconnaissance survey and vertebrate paleontology of some Paleocene and Eocene formations in Pakistan. Contributions from the Museum of Paleontology, University of Michigan, 25: 105—116.
 Gingerich, P. D. and D. E. Russell (1981) Pakicetus inachus, a new archaeocete (Mammalia, Cetacea) from the early-middle Eocene Kuldana Formation of Kohat (Pakistan). Contributions from the Museum of Paleontology, University of Michigan, 25: 235—246.
 Gingerich, P. D., N. A. Wells, D. E. Russell, and S. M. I. Shah (1983) Origin of whales in epicontinental remnant seas: new evidence from the early Eocene of Pakistan. Science, 220: 403—406.
 Gingerich, P. D., B. H. Smith, and E. L. Simons (1990) Hind limbs of Eocene Basilosaurus isis: evidence of feet in whales. Science, 249: 154—157. $$
 Gingerich, P. D. and D. E. Russell (1990) Dentition of early Eocene Pakicetus (Mammalia, Cetacea). Contributions from the Museum of Paleontology, University of Michigan, 28: 1-20.
 Gingerich, P. D. (1992) Marine mammals (Cetacea and Sirenia) from the Eocene of Gebel Mokattam and Fayum, Egypt: stratigraphy, age, and paleoenvironments. University of Michigan Papers on Paleontology, 30: 1-84.
 Gingerich, P. D., S. M. Raza, M. Arif, M. Anwar, and X. Zhou (1993) Partial skeletons of Indocetus ramani (Mammalia, Cetacea) from the lower middle Eocene Domanda Shale in the Sulaiman Range of Pakistan. Contributions from the Museum of Paleontology, University of Michigan, 28: 393—416.
 Gingerich, P. D. (1994) The whales of Tethys. Natural History Magazine, New York, 103(4): 86-89.
 Gingerich, P. D., S. M. Raza, M. Arif, M. Anwar, and X. Zhou (1994) New whale from the Eocene of Pakistan and the origin of cetacean swimming. Nature, 368: 844—847. $$
 Gingerich, P. D., M. Arif, and W. C. Clyde (1995) New archaeocetes (Mammalia, Cetacea) from the middle Eocene Domanda Formation of the Sulaiman Range, Punjab (Pakistan). Contributions from the Museum of Paleontology, University of Michigan, 29: 291—330.
 Gingerich, P. D., M. Arif, M. A. Bhatti, H. A. Raza, and S. M. Raza (1995) Protosiren and Babiacetus (Mammalia, Sirenia and Cetacea) from the middle Eocene Drazinda Formation, Sulaiman Range, Punjab (Pakistan). Contributions from the Museum of Paleontology, University of Michigan, 29: 331—357.
 Gingerich, P. D. and M. D. Uhen (1996) Ancalecetus simonsi, a new dorudontine archaeocete (Mammalia, Cetacea) from the early late Eocene of Wadi Hitan, Egypt. Contributions from the Museum of Paleontology, University of Michigan, 29: 359—401.
 Gingerich, P. D., M. Arif, M. A. Bhatti, M. Anwar, and W. J. Sanders (1997) Basilosaurus drazindai and Basiloterus hussaini, new Archaeoceti (Mammalia, Cetacea) from the middle Eocene Drazinda Formation, with a revised interpretation of ages of whale-bearing strata in the Kirthar Group of the Sulaiman Range, Punjab (Pakistan). Contributions from the Museum of Paleontology, University of Michigan, 30: 55-81.
 Gingerich, P. D., M. Arif, M. A. Bhatti, and W. C. Clyde (1998) Middle Eocene stratigraphy and marine mammals (Cetacea and Sirenia) of the Sulaiman Range, Pakistan. Bulletin of Carnegie Museum of Natural History, 34: 239—259.
 Gingerich, P. D. and M. D. Uhen (1998) Likelihood estimation of the time of origin of Cetacea and the time of divergence of Cetacea and Artiodactyla. Palaeontologia Electronica, 1(2): 45 pp. HTML.
 Gingerich, P. D. (1998) Paleobiological perspectives on Mesonychia, Archaeoceti, and the origin of whales. In J. G. M. Thewissen (ed.), Emergence of Whales: Evolutionary Patterns in the Origin of Cetacea, Plenum Publishing Corporation, New York, pp. 423–449.
 Luo, Z. and P. D. Gingerich (1999) Terrestrial Mesonychia to aquatic Cetacea: transformation of the basicranium and evolution of hearing in whales. University of Michigan Papers on Paleontology, 31: 1-98.
 Zalmout, I. S., H. A. Mustafa, and P. D. Gingerich (2000) Priabonian Basilosaurus isis (Cetacea) from the Wadi Esh-Shallala Formation: first marine mammal from the Eocene of Jordan. Journal of Vertebrate Paleontology, 20: 201—204. $$
 Uhen, M. D. and P. D. Gingerich (2001) New genus of dorudontine archaeocete (Cetacea) from the middle-to-late Eocene of South Carolina. Marine Mammal Science, 17: 1-34.
 Gingerich, P. D., M. Haq, I. S. Zalmout, I. H. Khan, and M. S. Malkani (2001) Origin of whales from early artiodactyls: hands and feet of Eocene Protocetidae from Pakistan. Science, 293: 2239—2242.
 Gingerich, P. D., M. Haq, I. H. Khan, and I. S. Zalmout (2001) Eocene stratigraphy and archaeocete whales (Mammalia, Cetacea) of Drug Lahar in the eastern Sulaiman Range, Balochistan (Pakistan). Contributions from the Museum of Paleontology, University of Michigan, 30: 269—319.
 Gingerich, P. D. (2002) Progress on the origin of whales. Geoscience News, University of Michigan, Winter 2002: 7-11.
 Gingerich, P. D. (2002) Whales that walked. LSA Magazine, University of Michigan, 2002: 25-27.
 Dolson, J. C., A. E. Barkooky, F. Wehr, P. D. Gingerich, N. Prochazka, and M. V. Shann (2002) The Eocene and Oligocene paleoecology and paleogeography of Whale Valley and the Fayoum basins: implications for hydrocarbon exploration in the Nile Delta and ecoturism in the greater Fayoum Basin. AAPG International Conference and Exhibition, Guidebook for Field Trip 7, Cairo, 1-79 pp.
 Gingerich, P. D. (2003) Land-to-sea transition of early whales: evolution of Eocene Archaeoceti (Cetacea) in relation to skeletal proportions and locomotion of living semiaquatic mammals. Paleobiology, 29: 429—454. $$
 Gingerich, P. D. (2003) Stratigraphic and micropaleontologic constraints on the middle Eocene age of the mammal-bearing Kuldana Formation of Pakistan. Journal of Vertebrate Paleontology, 23: 643—651.
 Gingerich, P. D. (2004) Whale evolution. McGraw-Hill Yearbook of Science and Technology, 2004: 376—379.
 Gingerich, P. D. (2005) Cetacea. In K. D. Rose and J. D. Archibald (eds.), The Rise of Placental Placental mammals: origin, timing, and relationships of the major extant clades, Johns Hopkins University Press, Baltimore, pp. 234–252. $$
 Gingerich, P. D., I. S. Zalmout, M. Haq, and M. A. Bhatti (2005) Makaracetus bidens, a new protocetid archaeocete (Mammalia, Cetacea) from the early middle Eocene of Balochistan (Pakistan). Contributions from the Museum of Paleontology, University of Michigan, 31 (9): 197—210.
 Clementz, M. T., A. Goswami, P. D. Gingerich, and P. L. Koch (2006) Isotopic records from early whales and sea cows: contrasting patterns of ecological transition. Journal of Vertebrate Paleontology, 26: 355—370.
 Gingerich, P. D. (2007) Early evolution of whales: a century of research in Egypt. In J. G. Fleagle and Christopher C. Gilbert (eds.), Elwyn Simons: A Search for Origins, Springer, New York, pp. 107–124.
 Gingerich, P. D. (2007) Stromerius nidensis, new archaeocete (Mammalia, Cetacea) from the upper Eocene Qasr el-Sagha Formation, Fayum, Egypt. Contributions from the Museum of Paleontology, University of Michigan, 31: 363—378.
 Gingerich, P. D. (2008) Basilosaurus cetoides. Encyclopedia of Alabama, 1386: 1-3.
 Gingerich, P. D., M. Haq, W. v. Koenigswald, W. J. Sanders, B. H. Smith, and I. S. Zalmout (2009) New protocetid whale from the middle Eocene of Pakistan: birth on land, precocial development, and sexual dimorphism. PLoS ONE, 4 (e4366): 1-20.
 Peters, S. E., M. S. Antar, I. S. Zalmout, and P. D. Gingerich (2009). Sequence stratigraphic control on preservation of late Eocene whales and other vertebrates at Wadi al-Hitan, Egypt. Palaios, 24: 290—302. $$.
 Koenigswald, W. v. and P. D. Gingerich (2009) Wale in der Wüste: Fossilbericht zum Weg der Wale vom Land ins Wasser. In N. Elsner, H.-J. Fritz, R. Gradstein, and J. Reidtner (eds.), Evolution: Zufall und Zwangsläufigkeit der Schöpfung, Wallstein Verlag, Göttingen, pp. 341–361.

Примечания

Ссылки 
 Whale Evoluation at National Geographic

Эволюционисты
Биологи США
Геологи США
Палеонтологи США
Териологи США
Члены Американского философского общества
Члены Американской академии искусств и наук
доктора философии по геологии
Лауреаты премии Чарлза Шухерта
Президенты Палеонтологического общества (США)
Награждённые медалью Ромера — Симпсона